Louis d’Amboise – francuski książę Talmont-Saint-Hilaire.
 Louis d’Amboise – francuski biskup Albi.
 Louis d’Amboise – francuski kardynał.